Традиционно Лесото има многопартийна система с една доминираща партия, но през 2011 година управляващият Лесотски конгрес за демокрация се разцепва.

Бележки

Вижте също 
 Държавно устройство на Лесото

Лесото